HMS Cressy ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Royal Navy en memoria de la Batalla de Crécy.

  fue un navío de línea de 74 cañones botado en  1810 y desguazado en 1832.
  fue un navío de línea con propulsión por hélice de 80 cañones botado en 1853 y vendido en 1867.
  fue un crucero acorazado, líder de su clase botado en 1899 y hundido junto a dos de sus gemelos por un submarino en 1914.
  fue el nombre dado a la fragata de 46 cañones HMS Unicorn entre 1941 y 1959 mientras servía como buque de entrenamiento para la Reserva Naval. Fue entregado para su preservación en 1968.

Nombres de buques británicos